Aomori (prefectuur), een Japanse prefectuur
Aomori (stad), een stad in Japan